Die Divizia Națională 1997/98 war die siebente Saison der höchsten moldauischen Spielklasse im Männerfußball. Die Saison begann am 9. August 1997 und endete am 14. Juni 1998. Vom 12. November 1997 bis 16. März 1998 ruhte der Spielbetrieb (Winterpause).

Meister wurde zum sechsten Mal der Zimbru Chișinău.

Modus 
Vor Saisonbeginn wurde die Anzahl der Mannschaften auf 14 reduziert. Diese spielten an insgesamt 26 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Die letzten fünf Vereine stiegen direkt ab, der Neuntplatzierte spielte in der Relegation um den Klassenverbleib.

Mannschaften

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Relegation 
Die Spiele fanden am 18. und 22. Juni 1998 statt.

|}

Weblinks 
 Moldova 1997/98 auf rsssf.com (englisch)
 Ergebnisse und Tabelle wildstat.com

Einzelnachweise 

199798
Fußballsaison 1997/98